Turroti – abitanti di Piano Torre
Turroti – abitanti di Torre Archirafi